Berckmans est un nom originaire de Flandre porté principalement en Belgique. Il peut être écrit selon différentes orthographes. Il existe donc plusieurs variantes: Berckmans, Berchmans ou Berghmans.

Patronyme

Berckmans 
 Arthur Berckmans (né en 1929), scénariste et dessinateur de bande dessinée ;
 Jean-Pierre Berckmans (né en 1945), réalisateur belge ;
 Joris Frans Xaveer Berckmans (-1694), auteur littéraire flamand du  ;
 Baron Louis Berckmans (1801-1883), homme politique, médecin et botaniste belge.

Berghmans 
 Gaston Berghmans (1926-2016), acteur belge ;
 Ingrid Berghmans (née en 1961), judoka belge ;
 Baron Jean-Pierre Berghmans (-), chef d'entreprise (Groupe Lhoist) et mécène belge.

Berchmans

Nom de lieux 

 Rue Berckmans, voirie de la commune bruxelloise de Saint-Gilles (Belgique).
 Chemin Berckmans, voirie de la commune bruxelloise d'Uccle (Belgique).

Homonymie de patronyme
Berckmans